Подго́рное — село в Андроповском муниципальном округе Ставропольского края России.

Этимология названия 
Село расположено у подошвы горы Казинки (Казинской), с чем связано его наименование.

Географическое положение 
Расстояние до краевого центра: 63 км.

Расстояние до районного центра: 20 км.

История 
Село Подгорное ( — «Под горой») образовано в 1868 году (в некоторых источниках указаны 1863 и 1783 годы). Его основали эстонские переселенцы из Эстляндии и Финляндии, а также русские из центральных губерний Российской империи, появившиеся здесь после Крестьянской реформы 1861 года (отмены крепостного права), в период интенсивного заселения Ставрополья.

К середине 1920-х годов, согласно «Списку населённых пунктов нацмен Ставропольского округа», в Подгорном проживало 1192 человека (из них все — эстонцы).

До 16 марта 2020 года село входило в упразднённый Казинский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года в национальной структуре населения русские составляли 47 %.

Инфраструктура 
 Основная общеобразовательная школа № 15
 Библиотека. Открыта 27 мая 1950 года
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Подгорненская церковь ЕХБ
 Общественное открытое кладбище.

Уроженцы 
В 1876 году в Подгорном родился Дмитрий Иванович Лукьянов, впоследствии ставший другом и политическим наставником актрисы Марии Фёдоровны Андреевой.

В 1905 году здесь появился на свет Иосиф Иосифович Лаар, в 1943 году повторивший подвиг Александра Матросова — при освобождении Таманского полуострова, в районе хутора Ленинский Крымского района он закрыл своим телом амбразуру вражеского ДЗОТа. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1943 года И. Лаару было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1923 году родилась Тамара Карловна Лааз — депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Памятники 
На территории села находится памятник истории местного значения — «Могила лётчика капитана Синяева, погибшего в борьбе с фашистами» (1942, 1952 годы). Останки Ивана Сергеевича Синяева были захоронены 17 января 1943 года. Над могилой лётчика (по улице Цветочной) установлен обелиск.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Андроповского района
Эстонские поселения вне Эстонии
Подгорное